Ива́н Караба́нов:
 Карабанов, Иван Андреевич (1925—2008) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Карабанов, Иван Фёдорович (1885—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.